Олег Олегович Киселёв — испанский гандболист русского происхождения, сын Олега Киселёва, левый крайний испанского клуба «Логроньо».

Карьера

Клубная 
Олег Киселёв привлекается в основную команду испанского клуба «Анайтасуна», за который выступает с 2014 года.

Семья 
Олег Киселёв — сын известного гандболиста, который выступал за испанские клубы.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160905111629/http://www.scoresway.com/?sport=handball
 https://web.archive.org/web/20160919102915/http://www.noticiasdenavarra.com/2015/08/05/deportes/balonmano/los-kisselev-la-saga-continua
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=31&competicion=107&id_jugador=91260358
 http://www.noticiasdenavarra.com/2016/04/01/deportes/balonmano/oleg-kisselev-y-antonio-bazan-convocados-con-la-seleccion-junior
 http://www.rfebm.net/noticias.asp?id=25348
 http://www.anaitasunabmasobal.com/?page_id=1356
 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Испании
Игроки ГК «Адемар Леон»